Ерг — одиниця енергії в системі СГС.
 Ерг — арабська назва піщаних масивів у Північній Африці.